Reaktionsgeschwindigkeit kann bedeuten:
 in der Chemie die Geschwindigkeit, mit der eine chemische Reaktion abläuft, siehe Kinetik (Chemie)#Reaktionsgeschwindigkeit.
 im Sport und in der Bewegungslehre die Reaktionsfähigkeit, siehe Koordinative Fähigkeiten (Motorik)